Белич (, ) — сербская и хорватская фамилия, а также топоним.

Носители фамилии 
 Белич, Александр (1876—1960) — сербский лингвист, председатель Сербской академии наук и искусств, член-корреспондент Петербургской академии наук.
 Белич, Ваня (род. 1983) — хорватский хоккеист, вратарь.
 Белич, Данило (род. 1980) — сербский футболист.
 Белич, Евгений Станиславович (род. 2001) — украинский футболист.
 Белич, Йорданка (род. 1964) — сербская шахматистка, гроссмейстер (2000) среди женщин.
 Белич, Лев Николаевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 6018; 3 декабря 1839.
 Белич, Лука (род. 1996) — сербский футболист, нападающий клуба «ОФК».
 Белич, Малчи (1908—1943) — югославская словенская антифашистка.
 Белич, Саша (род. 1981) — хорватский хоккеист, защитник.
 Белич, Светомир (род. 1946) — югославский боксёр.
 Белич, Сергей Лазаревич (1926—2019) — советский волейбольный тренер, заслуженный тренер РСФСР (1962).
 Белич, Юрай — иллирийский писатель конца XVIII века.
 Нико Белич — вымышленный персонаж, главный герой видеоигры GTA IV. В игре его фамилия Беллик, но, так как она сербохорватская, правильно произносится «Белич».

Топоним 
 Белич — населённый пункт в составе общины Валево, Сербия.

См. также 
 Беличи